Xirau puede referirse a:

Los hermanos Xirau Palau:
Josep Xirau Palau (1893-1982), jurista español, exiliado en Francia.
Joaquín Xirau Palau (1895-1946), filósofo español, exiliado en México.
Antoni Xirau Palau (1898-1976), político español, exiliado en Francia.
Ramón Xirau (1924), poeta y filósofo hispano-mexicano, hijo de Joaquín.